Tanyderus är ett släkte av tvåvingar. Tanyderus ingår i familjen Tanyderidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Tanyderus